Die Saison 1997/98 war die 18. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde wie in der Vorsaison die SG Porz. Neu aufgestiegen waren die Schachfreunde Neukölln, der SK Zähringen 1921, die SVG 1920 Plettenberg und die USG Chemnitz. Absteigen musste neben den Neulingen Plettenberg und Chemnitz auch der SV Empor Berlin, Zähringen blieb dagegen vom Abstieg verschont, weil sich der SCA St. Ingbert nach der Saison freiwillig aus der Liga zurückzog.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1997/98.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1997 98
Schachveranstaltung 1997
Schachveranstaltung 1998
Sportsaison 1997/98